Il singolare femminile del Queensland Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Hana Mandlíková era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Pam Shriver ha battuto in finale 7–6, 7–6 Jana Novotná.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Queensland Open 1988